Urchs ist der Familienname folgender Personen:

 Ossi Urchs (1954–2014), deutscher Medienunternehmer, Sachbuchautor und Fernsehmoderator
 Oswald Urchs (Mediziner) (1895 – 2. Hälfte 20. Jahrhundert), deutscher Mediziner
 Wolfgang Urchs (1922–2016), deutscher Filmemacher